Gouvernement Pierre Mauroy (1), du  au  ;
Gouvernement Pierre Mauroy (2), du  au  ;
Gouvernement Pierre Mauroy (3), du  au .

Voir aussi 
Pierre Mauroy et Historique des gouvernements de la France